Wallrothia tenuifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Wallrothia tenuifolia ingår i släktet Wallrothia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolia